Claude kan syfta på:
 Claude – ett mansnamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Claude (udde),

USA 

 Claude, Texas, countyhuvudort, Armstrong County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar